Кањадас има више значења:

 Кањадас (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Кањадас (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику